Шогин:

 Шогин, Денис Германович (род. 1985) — российский шашист и тренер.
 Шогин, Николай Степанович (1925—2014) — советский футболист и хоккеист; тренер.